Pogány:
 Pogány, un village et une commune du comitat de Baranya en Hongrie
 Willy Pogány
 Gábor Pogány
 József Pogány (Pokorny)